Amerikai Egyesült Államok
Garvin (Minnesota)
Garvin (Oklahoma)
Garvin megye (Oklahoma)
 Spanyolország
Garvín